UEFA Europa League 2012-13 var den 42. sæson af Europas næststørste fodboldturnering, organiseret af UEFA og den fjerde siden den blev omdøbt fra UEFA Cup til UEFA Europa League. Finalen blev spillet på Amsterdam Arena i Amsterdam, Holland. Atlético Madrid er forsvarende mestre.

Til 2012-13-udgaven blev der lavet to ændringer i forhold til forrige sæson:
 Pokalturneringsvinderne fra de seks øverst rangerede forbund fik direkte adgang til gruppespillet. Denne tildeling af pladser har en direkte implikation på kvalificeringsvejen, og adaptationer vil blive lavet for at tilgodese disse ændringer.
 Kampdagene 5 og 6 blev ikke længere spillet i eksklusive uger, men blev i stedet spillet i de samme uger som kampdag 5 og 6 i UEFA Champions League.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 

Her deltog 74 klubber:
 Pokalvinderne fra land 37-53.
 Nr. 2 i de nationale ligaer land 28-53, undtaget Liechenstein.
 Nr. 3 i de nationaler ligaer land 22-51, undtaget Liechtenstein.
 3 klubber udvalgt ved UEFAs Fairplay liste: Stabæk Norge, MyPa Finland og Twente Holland

Lodtrækningen til første og anden kvalifikationsrunde blev holdt den 25. juni 2012. De første kampe bliver spillet den 3 og 5 juli, og returkampe den 10 og 12 juli 2012.

|}

Noter
 Note 1: Rækkefølgen af kampene er ændret efter lodtrækningen.

Anden kvalifikationsrunde 
Den første kamp blev spillet den 19. juli 2012 og returkampene blev spillet den 26. juli 2012.

|}
Noter
 Note 2: Ude- og hjemmebane er byttet rundt, efter den originale lodtrækning.

Tredje kvalifikationsrunde 
Den første kamp blev spillet den 2. august 2012 og returkampene bliver spillet den 9. august 2012.

|}

Noter
 Note 3: UEFA gav Mura 05 en 3–0-sejr på grund af at Arsenal Kiev spillede med den karatæneramte Éric Matoukou i den første kamp. Den oprindelige kamp endte med en 3-0-sejr til Arsenal Kiev.
 Note 4: Hjemme- og udekampe vendt om i forhold til lodtrækning.
 Note 5: Kampen blev afbrudt i den 82. minut på grund af tilskueruroligheder. Dila Gori var foran 3–0. UEFA stadfæstede dette resultat.

Playoff-runden 

I playoff-runden er der 62 hold: 29 vinder fra tredje kvalifakations runde, 19 hold som træder ind i denne runde, og 14 taber fra UEFA Champions League 2012-13 (Ti mestre og fire ikke-mestre).
De første kampe spilles 23 August, og 2. kamp 30 August 2012.

|}

Noter
 Note 6: Ude- og hjemmebane er byttet rundt, efter den originale lodtrækning.

Gruppespil

Gruppe A 

|

|}

Gruppe B 

|

|}

Gruppe C 

|

|}

Gruppe D 

|

|}

Gruppe E 

|

|}

Gruppe F 

|

|}

Gruppe G 

|

|}

Gruppe H 

|

|}

Gruppe I 

|

|}

Gruppe J 

|

|}

Gruppe K 

|

|}

Gruppe L 

|

|}

Slutspil

Overblik

Sekstendedelsfinaler 
Lodtrækningen til sekstende- og ottendedelsfinalerne blev afholdt den 20. december 2012. Den første kamp blev spillet den 14. februar, mens returkampen blev spillet 21. februar 2013.

|}

Ottendedelsfinaler 
Den første kamp blev spillet den 7. marts, mens returkampen blev spillet 14. marts 2013.

|}

Kvartfinaler 
Lodtrækningen til kvartfinalerne blev afholdt den 15. marts 2013. Den første kamp blev spillet den 4. april, mens returkampen blev spillet 11. april 2013.

|}

Semifinaler 
Lodtrækningen til semifinalerne (og "hjemmeholdet" af administrative årsager) blev afholdt den 12. april 2013. Den første kamp blev spillet den 25. april, mens returkampen blev spillet 2. maj 2013.

|}

Finale 

Finalen blev spillet den 15. maj 2013 på Amsterdam Arena in Amsterdam, Holland.

Statistik 
Topscorer og assister (kvalifikations- og play-off-runder er ikke medtaget)

Topmålscorer 

Kilde:

Assister 

Kilde:

Referencer

Se også 
 UEFA Champions League 2012-13

 
Fodboldsæson 2012-13